Klemens von Korff gen. Schmising ist der Name folgender Personen:

* Klemens von Korff gen. Schmising (1804–1882), deutscher Politiker und Landrat von Halle (1855–1875), siehe Klemens von Korff
 Klemens von Korff gen. Schmising (Landrat, 1834) (1834–1921), deutscher Verwaltungsjurist, Landrat von Halle (1896–1911)

Siehe auch:
 Clemens von Korff gen. Schmising (Begriffsklärung)